Bluffton peut désigner :

Toponyme

Canada  

 Bluffton (Alberta)

États-Unis  

 Bluffton (Alabama)
 Bluffton (Arkansas)
 Bluffton (Géorgie)
 Bluffton (Indiana)
 Bluffton (Minnesota)
 Bluffton (Ohio)
 Bluffton (Texas)
 Bluffton (Caroline du Sud)

Homonymie de toponyme